Stree ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Stree (1923–2006), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Stri